Lopp kan syfta på:
 Lopp (vapendel) – en urborrning i pipan eller eldröret på ett eldvapen
 Lopp – ett antal tävlingsdistanser i friidrott och terränglöpning, se Löpning
 Motionslopp – löpning som motion